Název Kraličky má více sídel:
 Kraličky (Chlístovice), část obce Chlístovice v okrese Kutná Hora
 Kraličky (Kralice na Hané), část obce Kralice na Hané v okrese Prostějov